Seren oder Şeren ist der Familienname folgender Personen:

 Muaz Vahid Seren (* 1990), deutsch-türkischer Künstler, siehe Muaz Graphics
 Turgay Şeren (1932–2016), türkischer Fußballtorhüter, Fußballtrainer und -kommentator